Gustaf Franzén kan referera till:
Gustaf Franzén (konstnär) (1885–1922), konstnär, målare och tecknare
Gustaf Franzén (ishockeyspelare) (född 1996), ishockeyspelare